„А“ Републиканска футболна групасезон 1984/85
Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, с изключение на случаите, когато резултатът е 0:0, а за загуба не се начисляват точки. Отборите заели последните две места отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Миньор (Перник), Дунав (Русе), Спартак (Плевен) и Пирин (Благоевград). Актуален шампион е Левски-Спартак (София).

Класиране 

 Заради инциденти между футболистите на Левски-Спартак и ЦСКА Септемврийско знаме по време на финала за Купата на НРБ двата отбора са извадени от „А“ РФГ преди последния кръг и са разформировани с политическо решение на Секретариата на ЦК на БКП. Активът на двата отбора дотогава е зачетен, в последния кръг срещу тях са присъдени служебни загуби с по 0:3. По-късно през 1985 г. е решено двата клуба да бъдат върнати в „А“ РФГ, но под нови имена. Левски-Спартак е преименуван на Витоша, а ЦСКА Септемврийско знаме – на Средец. Титлата за сезон 1984/85 е присъдена на Тракия (Пловдив). През 1990 г. БФС отменя решението си от 1985 г. и връща титлата на Левски (София).

„Б“ РФГ 
От сезон 1984/85 „Б“ РФГ става единна.

 1. Толбухин – днес град Добрич;
 2. Михайловград – днес град Монтана;
 3. Станке Димитров – днес град Дупница;

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив
 „Футболът в Русе“, Юлиян Костов.

7